Luís Mesquita de Oliveira, futbolista brasileño.
 Luisinho da Silva, futbolista brasileño.
 Luís Carlos Correia Pinto, futbolista portugués.